Sipos Gyula (1872–1959) magyar királyi ezredes, majd altábornagy, a Magyar Királyi 17. honvéd gyalogezred parancsnoka 
 Sipos Gyula (1893–1933) Magyarborzás (Románia) római katolikus lelkipásztora
 Sipos Gyula (1921–1976) újságíró, költő
 Sipos Gyula (1935) író, kritikus, esszéista; írói neve: Albert Pál
 Sipos Gyula Dr. (1957) rendőrtábornok, megyei főkapitány
 Sipos Gyula (1939) villamosmérnök, IC szakmérnök
 az Integrált áramkörös elektronika, Bp, Műszaki, 1980,  és
 Az EMG története in A Rádiótechnika évkönyve 1992. (4-22. old.) szerzője
 Sipos Gyula (?) preparátor
 Sipos (S) Gyula (?) a Szeretet Földje Alapítvány vezetője
 Könyvei a Libri kiadásában 
 Sipos Gyula (?) színész, a Proscenion Drámaszínpad örökös tagja

Jegyzetek